Landes (departement), een Frans departement 
Landes de Gascogne, een groot gebied in het zuiden van Frankrijk
Forêt des Landes, een groot bosgebied, onderdeel van de Landes de Gascogne

Landes (Charente-Maritime)
ook:
Landes-le-Gaulois, Loir-et-Cher
Landes-sur-Ajon, Calvados
Landes-Vieilles-et-Neuves, Seine-Maritime
Les Landes-Genusson, Vendée

gemeenten met de naam Lalande (doorverwijspagina)
gemeenten met de naam La Lande (doorverwijspagina)